Hansa (Latinisierung von Hanse) steht für:
 (480) Hansa, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Hansa – International Maritime Journal, Fachzeitschrift, siehe Hansa (Zeitschrift)
 Hansa Bucht (auch Hansa Bay), Bucht in Papua-Neuguinea
Personen:
 Hansa Czypionka (* 1958), deutscher Schauspieler
 Philipp Hansa (* 1990), österreichischer Radiomoderator
Orte:
 Hansa, Ortsteil von Bad Gleichenberg, Österreich
Unternehmen:
 Schiffahrts-Verlag Hansa C. Schroedter & Co
 Hansa-Brandenburg, ein Flugzeugbauunternehmen
 Hansa-Flex AG, ein Unternehmen im Fluidtechnik-Bereich und der Hydraulik
Hansa Group, ein ehemaliges Chemieunternehmen mit Sitz in Genthin
 Hansa Armaturen GmbH, einen Hersteller von Bad- und Küchenarmaturen
 Hansa Musik Produktion, eine Schallplattenfirma
 Deutsche Film Hansa GmbH & Co., eine Filmproduktionsgesellschaft
 Hansa-Heemann AG, einen Getränkeproduzenten
 Hansa (Darknet-Markt), einem früheren illegalen Online-Markt im Darknet

ehemalige Unternehmen(steile):
 Hansa AG, eine ehemalige Kaufhauskette
 Deutsche Dampfschifffahrts-Gesellschaft „Hansa“ (DDG Hansa), die ehemalige weltgrößte Schwergut-Reederei
 Hansa Waggonbau, ein ehemaliges Schienenfahrzeugbauunternehmen, siehe Waggonbau Bremen#Hansa Waggonbau
 eine ehemalige Automobilfabrik in Varel, siehe Hansa-Lloyd
 Hansa Motors, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Zeche Hansa, eine ehemalige Zeche in Dortmund-Huckarde
 Kokerei Hansa, eine ehemalige Kokerei in Dortmund-Huckarde

Markennamen:
 Hansa-Automobil, eine Marke des ehemaligen Automobilherstellers Borgward
 Goliath Hansa Argentina, ehemaliger argentinischer Automobilhersteller
 Dortmunder Hansa, eine Biermarke
 Hansa-Keks, eine Keksmarke
 Hansa (Kartoffel), eine festkochende Speisekartoffelsorte
 Hansa (Øl), eine norwegische Biermarke

Schiffe:

 Hansa (Schiff, 1864), Schiff der Zweiten Deutschen Nordpolar-Expedition
 Hansa (Schiff, 1848), Radfregatte und Flaggschiff der Reichsflotte des Deutschen Bundes
 Hansa (Schiff, 1940), im Zweiten Weltkrieg eingesetzt
 Hansa (Schiff, 1899), Passagierschiff unter schwedischer Flagge
 Deutschland (Schiff, 1900), ehemals Hansa
 Albert Ballin (Schiff) 1935–1945 unter dem Namen Hansa eingesetzt
 Die Schiffe des Hansa-Bauprogramms wurden unter dem Begriff zusammengefasst

Fußballvereine:
 F.C. Hansa Rostock
 Hansa Berlin
 Lüneburger SK Hansa
 FK Hansa Wittstock

Sonstiges:
 Hansa, flacher Gong im Norden der Philippinen, siehe Gangsa (Gong)

HANSA steht für:
 HANSA, Kurzbezeichnung für Hansa – International Maritime Journal, Fachzeitschrift, siehe Hansa (Zeitschrift)
 Löschfahrzeugtyp LF 16 HANSA (Abkürzung für Hamburger Automatikgetriebenes Normgerechtes Standardlöschfahrzeug der Achtziger Jahre), siehe Löschgruppenfahrzeug 16
 Deutscher Hochseesportverband HANSA

Siehe auch:

 Hansaviertel (Begriffsklärung)

Gebäude:
 Hansahochhaus (Köln), eines der ersten Hochhäuser Deutschlands und Bürogebäude
 Hansa-Haus (Nürnberg), ein 1893 bis 1895 errichtetes Wohn- und Geschäftshaus
 Hansahaus (Düsseldorf), ein Geschäftshaus

Wirtschaft:
 Hansabank, das größte Kreditinstitut im Baltikum
 Lufthansa, ein großer, weltweit agierenden Konzern in der zivilen Luftfahrt
 Hansaplast, eine Heftpflastermarke der Beiersdorf AG

Bildung:
 Hansa-Kolleg, ein Staatliches Institut zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife; siehe Bildung und Forschung in Hamburg#Hansa-Kolleg
 Hansa-Gymnasium Bergedorf
 Hansa-Gymnasium Hansestadt Stralsund
 Hansa-Realschule Soest

 Hanse (Begriffsklärung)

HANSA